Der Rajon Solotschiw (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Charkiw im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 969 km² und eine Bevölkerung von etwa 27.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in namensgebenden Siedlung städtischen Typs Solotschiw.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Bohoduchiw.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Charkiw. Er grenzte im Nordosten auf einer Länge von 26,4 Kilometern an Russland (Oblast Belgorod, Rajon Belgorod, Rajon Borissowka, Rajon Graiworon), im Osten und Süden an den Rajon Derhatschi, im Westen an den Rajon Bohoduchiw sowie im Nordwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Welyka Pyssariwka (in der Oblast Sumy).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt der Udy sowie der Rohosjanka (Рогозянка) und der Merla (Мерла), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 120 und 230 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde sowie 13 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlungen städtischen Typs
 62 Dörfer
 10 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Solotschiw
Rajon Bohoduchiw
Aufgelöst 2020